Ljestvice hrvatske košarkaške B-1 lige za sezonu 2014./15.

Centar

Istok

Jug

Poveznice 
 A-1 liga 2014./15.
 A-2 liga 2014./15.
 C liga 2014./15.
 Kup Krešimira Ćosića 2014./15.

Izvori 
 B Liga Centar, ljestvica 2014./15. , pristupljeno 26. svibnja 2015.
 B Liga Centar, rezultati 2014./15. , pristupljeno 26. svibnja 2015.
 KK Podsused, seniori (B1 liga Centar 2014./15.) , pristupljeno 26. svibnja 2015.
 5na5.eu, B-1 liga centar 2014./15.,  pristupljeno 2. lipnja 2016.

2014-15
m-3-B-1